Суперкубок Туреччини з футболу 2015 — 42-й розіграш турніру. Матч відбувся 8 серпня між чемпіоном та володарем кубка Туреччини «Галатасараєм» та фіналістом кубку «Бурсаспором».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway  
 Матч на сайті Турецької футбольної федерації 

2015
Туреччина
2015 у турецькому спорті